Maharaj steht für:
 Maharaj, Kurzform für den indischen Herrschertitel Maharadscha
 Maharaj Trio, Instrumentaltrio der klassischen indischen Musik

Maharaj ist der Familienname folgender Personen:
 Achhan Maharaj (?–1947), indischer Kathak-Tänzer
 Birju Maharaj (1938–2022), indischer Tänzer, Choreograph, Komponist, Sänger und Lyriker
 Keshav Maharaj (* 1990), südafrikanischer Cricketspieler
 Kishan Maharaj (1923–2008), indischer Tablaspieler

 Mac Maharaj (* 1935), südafrikanischer Politiker, Geschäftsmann und Hochschullehrer
 Nisargadatta Maharaj (1897–1981), indischer spiritueller Lehrer
 Satpal Maharaj (* 1951), indischer Politiker (INC)
 Shambhu Maharaj (1904–1970), indischer Kathak-Tänzer